Балаг'є́-сюр-Ранс, Балаґ'є-сюр-Ранс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 100 км на схід від Тулузи, 55 км на південь від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Балаг'є-сюр-Ранс на сайті французького Національного інституту географії
 Балаг'є-сюр-Ранс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Балаг'є-сюр-Ранс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон